Mönchgraben ist ein geographischer Name:

 Mönchgraben, Stadtteil im Statistischen Bezirk Ebelsberg von Linz, Oberösterreich
 Mönchgraben (Baabe), mittelalterlichen Landwehr in Baabe auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

 Mönchgraben (Buschbach), Oberlauf des Buschbachs (zur Swist) im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mönchgraben (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) gegenüber Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Mönchgraben (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zum Neckar in Neckarsteinach) nach Altneudorf, Stadt Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mönchgraben (Talackerbach), rechter Zufluss des hier noch Roßbach genannten Talackerbachs (zur Würm) bei Simmozheim, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mönchsbach
 Münchbach